Села:
 Застав'я — Рівненська область, Рівненський район, Великомежиріцька сільська громада
 Застав'я — Рівненська область, Рівненський район, Зорянська сільська громада